Apon ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Apon (* 1949), niederländische Regisseurin und Drehbuchautorin

APON steht für:
 ATM-based Passive Optical Network, siehe Passive Optical Network

Abkürzung